Zilver(I)fluoride
Zilver(II)fluoride
Zilversubfluoride